Bosznia-Hercegovina
 Macute, falu Višegrad községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
 Macute, falu Atyina községben, Verőce-Drávamente megyében